Le nom de rue de l'École-de-Médecine est donné à plusieurs voies, dont :
 la rue de l'École-de-Médecine, à Paris, en France ;
 la rue de l'École-de-Médecine, à Genève, en Suisse.